Jean Mamère (1951-1995), journaliste français ;
 Noël Mamère (né en 1948), journaliste et homme politique français, frère du précédent.
 Marie Mamère (née en 1986), journaliste et présentatrice française, fille du premier.